

Geografie
 Villa Nicolás Romero, een stad in Mexico
 Tomás Romero Pereira (District in Paraguay), een district in Paraguay

Films
 Romero (film), een Amerikaanse film uit 1989

Personen
Filmindustrie:
 Cesar Julio Romero Jr., Cubaans-Amerikaans filmacteur 
 George A. Romero (1940-2017), Amerikaans filmregisseur van horrorfilms

Muziek:
 Mateo Romero, een Zuid-Nederlands componist van de vroege barok
 Pepe Romero, Spaans gitarist
 Nicky Romero, Nederlands diskjockey

Golf:
 Andrés Romero, Argentijns golfer
 Eduardo Romero, Argentijns golfer

Politiek:
 Juan Carlos Romero Hicks, Mexicaans politicus en gouverneur van Guanajuato 
 Tomás Romero Pereira, Paraguayaans interim-president 
 Vicente Romero, prefect van het Federaal District in Mexico 
 Manuel Romero Rubio, Mexicaans minister van Binnenlandse Zaken en schoonvader van Mexicaanse president Porfirio Díaz 
 Carlos Romero Barceló, gouverneur van Puerto Rico 
 Cristóbal Montoro Romero, Spaans minister van Financiën 

Religie:
 Óscar Romero, aartsbisschop van San Salvador, El Salvador 
 Juan Soldevilla y Romero, Spaanse kardinaal en aartsbisschop van Zaragoza 

Stierenvechten:
 Francisco Romero, Spaans torero bekend onder de naam Curro Romero
 Pedro Romero, Spaans torero 

Voetbal:
 Andrés Antonio Romero, Chileens voetballer en voetbalcoach
 Andrés Fabricio Romero, Argentijns profvoetballer 
 Ángel Romero, Paraguayaans voetballer
 Astolfo Romero, Colombiaans profvoetballer 
 Enrique Romero, Spaans profvoetballer 
 Erwin Romero, Boliviaans profvoetballer 
 Julio César Romero of Romerito, Paraguayaans profvoetballer 
 Marcelo Romero, Uruguayaans profvoetballer 
 Sergio Romero, Argentijnse profvoetballer (keeper)
 Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, het thuisstadion van Barcelona Sporting Club, voetbalclub uit Guayaquil, Ecuador

Wielrennen:
 David Plaza Romero, Spaans wielrenner
 Ángel Romero, Mexicaans wielrenner